Густав Адолф може да се отнася за:

 Густав II Адолф – крал на Швеция в периода 1612 – 1632 г.
 Густав IV Адолф – крал на Швеция в периода 1792 – 1809 г.
 Густав VI Адолф – крал на Швеция в периода 1950 – 1973 г.
 принц Густав Адолф, херцог Вестерботън (1906 – 1947) – баща на Карл XVI Густаф (крал на Швеция от 1973 г.)